Ра́ссел або Ра́сселл () — чоловіче особове ім'я, що походить від прізвища Russell, яке бере початок від англо-норманського rus[s]el (давньофранцузького rossel), що у свою чергу походить від старого французького кореня ros, яке означає «рудий» (суфікс -el зменшувальний) й може означати «рудоволосий» чи «червоношкірий». Ім'я може мати скорочену форму Russ або Rusty.

Відомі носії:
 Рассел Акофф (; 1919—2009) — професор Пенсильванського університету, піонер дослідження операцій та теорій систем.
 Рассел Аллен (; 1971) — американський співак.
 Рассел Бенкс (; 1940) — американський письменник.
 Рассел Бренд (; 1975) — англійський гуморист, стендап-комік, актор, публіцист, письменник, теле- та радіоведучий.
 Рассел Вестбрук (; 1988) — американський професійний баскетболіст.
 Рассел Галс (; 1950) — американський вчений, лауреат Нобелівської премії з фізики (1993).
 Расселл Гарсія (; 1970) — британський хокеїст на траві, олімпійський чемпіон (1988).
 Рассел Гілбрук (; 1964) — барабанщик британського гурту Uriah Heep.
 Рассел Горнсбі (; 1974) — американський актор театру і телебачення.
 Рассел Карпентер (; 1950) — американський кінооператор.
 Расселл Каулі (; 1983) — британський хокеїст, захисник/нападник.
 Рассел Кірк (; 1918—1994) — американський письменник, політолог, історик, соціальний критик і літературознавець.
 Рассел Кроу (; 1964) — новозеландський кіноактор.
 Рассел Летапі (; 1968) — тринідадський футболіст, півзахисник.
 Рассел Лонг (; 1918—2003) американський політичний діяч, сенатор США від штату Луїзіана (1948—1987).
 Рассел Малкехі (; 1953) — австралійський режисер.
 Рассел Ол (; 1898—1987) — американський інженер, відомий своїми дослідженнями напівпровідників.
 Рассел Рулау (; 1926—2012) — американський нумізмат.
 Рассел Хеншоу (; 1990)— австралійський фристайліст.
 Рассел Швайкарт (; 1935) — астронавт США.

Примітки